OTL steht für:
 Oberstleutnant, militärischer Dienstgrad
 South Airlines (ICAO-Code), ukrainische Charter-Airline
 Boutilimit Airport (IATA-Code), Flugplatz von Boutilimit, Mauretanien

O.T.L. steht für:
 Oradea Transport Local, ungarisches Nahverkehrsunternehmen

otl steht für:
 Tilapa Otomi (ISO-639-3-Code), eine der Otomí-Sprachen in Mexiko

Siehe auch:
 Otl Aicher

Abkürzung